Apristus — род жужелиц из подсемейства харпалин.

Описание 
Коготки гладкие. Подбородок с острым срединным зубцом.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Харпалины
Роды жесткокрылых